Meliphagoidea is een superfamilie van de zangvogels uit de onderorde Oscines. Deze superfamilie bevat een grote variatie aan kleine tot middelgrote zangvogels die wijdverspreid voorkomen in Australië, Nieuw Guinea en het Pacifische gebied. Het Australische continent heeft de grootste soortenrijkdom.

Systematiek 

Uit DNA-DNA hybridisatiestudies kwam deze superfamilie als een duidelijke groep naar voren. De hier gebruikte indeling is gebaseerd op het Tree of life project waarin ook de resultaten van later afstammingsonderzoek zijn verwerkt.

Families 
Acanthizidae (Australische zangers)
Dasyornithidae
Maluridae (Elfjes)
Meliphagidae (Honingeters)
Pardalotidae (Diamantvogels)

Zangvogels